Yazawa ist der Familienname folgender Personen:

 Ai Yazawa (* 1967), japanische Manga-Zeichnerin
 Yazawa Gengetsu (1886–1952), japanischer Maler
 Nao Yazawa, japanische Manga-Zeichnerin
 Tatsuya Yazawa (* 1984), japanischer Fußballspieler 
 Wataru Yazawa (* 1991), japanischer Hürdenläufer